Я́цек Анто́ни Цы́ган (; род. 1950) — польский поэт, сценарист, автор мюзиклов. Член Академии фонограммы .

Жизнеописание 
Яцек Цыган закончил сосновецкую восьмилетнюю школу № 15 и II сосновецкий общеобразовательный лицей имени Эмилии Плятер. С 1968 живёт в Варшаве, где в 1973 окончил факультет кибернетики Военной технической академии. Женат на Эве Цыган.

Начал писать песни ещё в студенческие годы. В 1974 вместе с  основал группу «Наша любимая Бася» (), с которой в 1976 году получил первую премию на Фестивале студенческой песни в Кракове. В 1978 году получил премию III программы Польского радио за написанную в соавторстве с plЭльжбетой Адамяк песню «Разговор» (). С тех пор Яцек Цыган сотрудничает с ведущими польскими композиторами и вокалистами эстрады. Сотрудничал, в частности, с музыкальной группой «Краш» () и с композитором plКшесимиром Дембским.

Яцек Цыган написал более тысячи текстов песен, среди которых много хитов. Пять песен награждены на plОтечественном фестивале польской песни в Ополе.

Одной из самых популярных была песня «Это не я!» (, написанная для Эдиты Гурняк. С этим произведением певица заняла II место на песенном конкурсе «Евровидение» в Дублине (1994).

В 1980-е Яцек Цыган принимает активное участие в развитии польской музыки для детей. Работал вместе с plМайкой Ежовской, потом коллективом plПапа дэнс, и вместе с ними вывел на сцену много молодых талантов, в частности plМагдалену Фрончевску и plКшиштофа Антковяка. Яцек Цыган — соавтор альбома «Дискотека господина Яцека» (). Под таким названием телепрограмму с песнями Цыгана транслировали десять лет.

Большую известность поэт получил, будучи членом жюри в телепрограмме «Идол» с 2002 по 2005 год. На протяжении двадцати лет гастролировал с совместной музыкально-литературной программой с пианистом и композитором Леопольдом Козловским. В эту программу были включены еврейские песни, положенные Козловским на слова Цыгана. Нотное издание этих песен было осуществлено в 2006 году (Leopold Kozłowski, Jacek Cygan. Najpiękniejsze pieśni i piosenki żydowskie. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2006. — 80 s.). Яцек Цыган опубликовал также жизнеописание Леопольда Козловского в книжной форме («Klezmer. Opowieść o życiu Leopolda Kozłowskiego-Kleinmana». Kraków—Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 2009 и 2015; перевод на немецкий язык — «Der letzte Klezmer»: Das Leben des Leopold Kozłowski-Kleinman. Berlin: Metropol-Verlag, 2012)

Яцек Цыган написал слова к «Санто субито» () Папы Иоанна Павла II. Музыку к словам написал Петр Рубик. Концерт шёл на телеканале «Польсат» 12 и 13 апреля 2009 года.

23 апреля 2013 года Яцека Цыгана наградили Серебряной медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis».

В мае 2013 Яцек Цыган получил Орден Улыбки в сосновецкой средней школе № 15, в которой когда-то учился.

Награды 
 1976 — I премия на Фестивале студенческих песен и певцов в Кракове
 1978 — премия III программы Польского радио за песню «Разговор» ()
 1984 — премия на конкурсе III программы Польского радио за песни «Женщина Востока», «Pro-test song», «Соль на лице» (Kobieta Wschodu, Pro-test song, Sól na twarzy)
 1984 — специальная премия жюри на Отечественном фестивале польской песни в Ополе за песню «Какая роза, такие и шипы» ()
 1987 — премия «Песня года» — за «Состояние погоды» () по результатам опроса радиослушателей программы «Журнал музыкального ритма» ()
 1989 — звание хита программы «Лето с радио» () — песня «Выпьем за ошибки» ()
 1989 — звание хита I программы Польского радио — песня «Выпьем за ошибки»
 1991 — II премия на Отечественном фестивале польской песни в Ополе за песню «Мушелько, спаси меня» ()
 1994 — гран-при на Отечественном фестивале польской песни в Ополе за песню «Мрак» ()
 1994 — I премия на Отечественном фестивале польской песни в Ополе за песню «Мрак» ()
 2012 — литературная премия «Серебряная чернильница» () за книгу «Пёс в тоннеле» ()
 2013 — Серебряная медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis»

Награды исполнителям песен Яцека Цыгана 
 1984 — премия имени K. Мусьола — Эдите Гепперт на Отечественном фестивале польской песни в Ополе за песню «Какая роза, такие и шипы» ()
 1985 — премия имени K. Мусьола — Анне Юркштович на Отечественном фестивале польской песни в Ополе за песню «Бриллиантовая серьга» ()
 1985 — премия имени Анны Янтар — Мечиславу Щесняку на Отечественном фестивале польской песни в Ополе за песню «Пришли в сумерках» ()
 1985 — награда Майке Ежовской на Отечественном фестивале польской песни в Ополе за песню «Малыш Пикколо» ()
 1985 — премия — Анне Юркштович на Международном фестивале песни в Сопоте за песню «Бриллиантовая серьга» ()
 1989 — I премия на конкурсе «Премьеры» () на Отечественном фестивале польской песни в Ополе — Ришарду Ринковскому за песню «Выпьем за ошибки» ()
 1994 — II место на конкурсе «Евровидение» — Эдите Гурняк за песню «Это не я!» ()

Дискография 
 1987 — Jacek Cygan — Czas nas uczy pogody (LP, Wifon LP-098)
 1988 — Dyskoteka pana Jacka (LP, Pronit PLP-0063)
 1990 — Nasenki (LP, Muza SX-2929)
 1996 — Audiobiografia (CD, Pomaton/EMI)
 1999 — Audiobiografia 2 (CD, Pomaton/EMI)
 2000 — Złota kolekcja — Jacek Cygan: Laleczka z saskiej porcelany (CD, Pomaton/EMI)
 2009 — Cyganeria Jacka Cygana (Kolekcja 10-tomowa, RosMedia)
 2012 — Poeci polskiej piosenki: Cygan — Czas nas uczy pogody… (2CD, różni wykonawcy, utwory z tekstami Jacka Cygana)

Тексты Яцека Цыгана в альбомах других исполнителей 
 1985 — Kombi: текст песни Black and White с альбома «Kombi 4»
 1998 — : — тексты песен «W muszelkach Twoich dłoni», «Zrobimy sztorm», «Gdzie jesteś gwiazdo» и «Bo my delfiny…» с альбома «Księżyc w misce»

Мюзиклы 
 «Бунт компьютеров» ()
 «Студия записи Майка» ()

Поэзия 
 «Карета скорой помощи» ()
 «Лирические мелочи» ()

Примечания 

Поэты Польши
Актёры Польши
Сценаристы Польши
Кавалеры ордена Улыбки